est la formule brute de plusieurs isomères.

 escaline, numéro CAS 
 terbutaline, numéro CAS